Huis Wassenberg